Cette page contient les pages d'homonymie de DIS, DiS et Dis.

Sigle 

DIS est un sigle qui peut désigner :
 déchet industriel spécial, une ancienne désignation européenne pour les déchets industriels dangereux.

DiS est un sigle qui peut désigner :
 Drowned in Sound, un webmagazine britannique consacré à la musique.

Code 
DIS est un code qui peut désigner :
  ;
 The Walt Disney Company, une compagnie sur le New York Stock Exchange.

Nom propre

Patronyme 

 Vladislav Petković Dis (1880-1917), un poète serbe ;
 Adriaan van Dis (1946-), un écrivain néerlandais.

Autres 

Dis est un nom qui peut désigner :
 Dis, abrégé de Dis Pater, dieu des Enfers chez les Romains ;
 Dis, un album de Jan Garbarek sorti en 1976.